Torvehallerne kan henvise til

 Torvehallerne (Vejle) - et hotel og konferencecenter i Vejle.
 TorvehallerneKBH - et fødevaremarked på Israels Plads i København